Sharada peut désigner :
 Alphasyllabaire sharada, écriture brahmique du Cachemire ;
 Sharada, actrice télougoue indienne ;
 , fille du roi Mahendra Bir Bikram Shah et princesse du Népal ;
 , film indien sorti en 1957.